Халаджи:

 Халаджи — тюркский народ в Иране.
 Халаджи, Дмитрий Васильевич (род. 1979) — чемпион по пауэрлифтингу.

См. также 
 Халадж